El término Huemul puede referirse a:

 Hippocamelus bisulcus, huemul o güemul, mamífero que habita en la Cordillera de los Andes de Chile y Argentina;
 Hippocamelus antisensis o huemul del norte, mamífero que habita en la Cordillera de los Andes;
 Huemul, isla ubicada en el sur del lago Nahuel Huapi;
 Proyecto Huemul (1948-1952), proyecto seudocientífico a cargo del austríaco Ronald Richter en la Isla Huemul.
 Río Huemules, página de desambiguación